Стринг може да се отнася за:

 Низ – математически термин
 Стринг – гащета, популярни с названието прашки